Mignone kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Mount Mignone,

Italien 

 Torrente Mignone, vattendrag, Lazio,

Personer 
 Emilio Mignone (1922–1998), argentinsk jurist och människorättskämpe
 Francisco Mignone (1897–1986), brasiliansk komponist

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar